Le nom Johnny Russell est porté par les personnes suivantes :
 Johnny Russell (chanteur) 
 Johnny Russell (football)

Voir aussi